Macapul kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Macapule, ort, Sinaloa, Ahome, 
 Macapul, Ahome, 

Robotskapade Mexikoförgreningar